Фара-Новарезе () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Новара.

Население составляет 2120 человек (2008 г.), плотность населения составляет 235 чел./км². Занимает площадь 9 км². Почтовый индекс — 28073. Телефонный код — 0321.

Покровителем коммуны почитается святой Дамиан Африканский, празднование 12 февраля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.faranovarese.no.it

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики